Oude spelling,Tjimanggoe

Onderdistrict in Indonesië
 Cimanggu (onderdistrict van Cilacap), een onderdistrict van het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Cimanggu (onderdistrict van Pandeglang), een onderdistrict van het regentschap Pandeglang in de provincie Banten
 Cimanggu (onderdistrict van Sukabumi), een onderdistrict van het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java

Plaats in Indonesië
Cimanggu 1, een plaats in het onderdistrict Cibungbulang, regentschap Bogor van de provincie West-Java, 
Cimanggu 2, een plaats in het onderdistrict Cibungbulang, regentschap Bogor van de provincie West-Java, 
Cimanggu (Cibeber), een plaats in het onderdistrict Cibeber, regentschap Cianjur van de provincie West-Java, Indonesië
Cimanggu (Cimanggu, Cilacap), een plaats in het onderdistrict Cimanggu,  regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
Cimanggu (Cimanggu, Sukabumi), een plaats in het onderdistrict Cimanggu, regentschap Sukabumi van de provincie West-Java, Indonesië
Cimanggu (Pandeglang), een plaats in het onderdistrict Cimanggu regentschap Pandeglang in de provincie Banten
Cimanggu (Cikembar), een plaats in het onderdistrict Cikembar, regentschap Sukabumi van de provincie West-Java, Indonesië
Cimanggu (Puspahiang), een plaats in het onderdistrict Puspahiang, regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java, Indonesië